Le crotale, un serpent connu familièrement sous le nom de serpent à sonnette
 Le missile Crotale sol-air, de conception française
 Les crotales, instruments de percussions anciens